Fierro ist der Familienname folgender Personen:
 Aurelio Fierro (* 1923), italienischer Schauspieler
 Carlos Fierro (* 1994), mexikanischer Fußballspieler
 Enrique Fierro (1941 od. 1942–2016), uruguayischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Filemón Fierro y Terán (1859–1905), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Victoria-Tamaulipas
 Gonzalo Fierro (* 1983), chilenischer Fußballspieler
 Jesús Villareal y Fierro (1884–1965), mexikanischer Bischof
 Jole Fierro (1926–1988), italienische Schauspielerin
 Nicolás Fierro, chilenischer Pokerspieler
 Pancho Fierro (1810–1879), peruanischer Maler
 Rodolfo Fierro (1880–1915), mexikanischer Revolutionär

Fierro bezeichnet außerdem:
 Fierro (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke

Siehe auch:
 Martín Fierro
 Martín Fierro (Preis)